Javorník is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Javorník (okres Ústí nad Orlicí), gemeente in okres Ústí nad Orlicí
 Javorník (okres Svitavy), gemeente in okres Svitavy
 Javorník (okres Hodonín), gemeente in okres Hodonín
 Javorník (okres Jeseník), stad in okres Jeseník
 Javorník (okres Benešov), gemeente in okres Benešov